Steinby ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Margareta Steinby (* 1938), finnische Klassische Archäologin
 Torsten Steinby (1908–1995), finnischer Historiker, Journalist und Sachbuchautor